Agios Georgios (griechisch Άγιος Γεώργιος) ist die griechische Bezeichnung für den Heiligen Georg, siehe Georg (Heiliger) und eine häufige Ortsbezeichnung

Gemeindebezirke in Griechenland
 Agios Georgios (Volvi), Gemeinde Volvi, Region Zentralmakedonien
 Agios Georgios (Voria Kerkyra), Gemeinde Voria Kerkyra, Region Ionische Inseln
 Agios Georgios Tymfristou, Gemeinde Makrakomi, Region Mittelgriechenland

Orte in Griechenland
 Agios Georgios (Oreokastro), Dorf der Gemeinde Oreokastro, Region Zentralmakedonien
 Agios Georgios (Veria), Ortsgemeinschaft und Dorf der Gemeinde Veria, Region Zentralmakedonien
 Agios Georgios (Pella), Ortsgemeinschaft und Dorf der Gemeinde Pella, Region Zentralmakedonien
 Agios Georgios (Grevena), Ortsgemeinschaft und Dorf der Gemeinde Grevena, Region Westmakedonien
 Agios Georgios (Deskati), Dorf der Gemeinde Deskati, Region Westmakedonien
 Agios Georgios (Voria Tzoumerka), Dorf der Gemeinde Voria Tzoumerka, Region Epirus
 Agios Georgios (Dodoni), Dorf der Gemeinde Dodoni, Region Epirus
 Agios Georgios (Zagori), Dorf der Gemeinde Zagori, Region Epirus
 Agios Georgios (Zitsa), Dorf der Gemeinde Zitsa, Region Epirus
 Agios Georgios Dolianon, Dorf der Gemeinde Pogoni, Region Epirus
 Agios Georgios Glykorrizou, Dorf der Gemeinde Arta, Region Epirus
 Agios Georgios (Georgios Karaiskakis), Dorf der Gemeinde Georgios Karaiskakis, Region Epirus
 Agios Georgios (Kato Athamaniou), Dorf im Gemeindebezirk Athamnia der Gemeinde Kendrika Tzoumerka, Region Epirus
 Agios Georgios (Kypseli), Dorf im Gemeindebezirk Athamnia der Gemeinde Kendrika Tzoumerka, Region Epirus
 Agios Georgios (Igoumenitsa), Dorf der Gemeinde Igoumenitsa, Region Epirus
 Agios Georgios (Paramythia), Dorf im Gemeindebezirk Paramythia der Gemeinde Souli, Region Epirus
 Agios Georgios (Neochori), Dorf im Gemeindebezirk Paramythia der Gemeinde Souli, Region Epirus
 Agios Georgios (Ziros), Ortsgemeinschaft und Dorf der Gemeinde Ziros, Region Epirus
 Agios Georgios (Parga), Dorf der Gemeinde Parga, Region Epirus
 Agios Georgios Larisis, Dorf und Ortsgemeinschaft der Gemeinde Kileler, Region Thessalien
 Agios Georgios Farsalon, Dorf und Ortsgemeinschaft der Gemeinde Farsala, Region Thessalien
 Agios Georgios (Karditsa), Dorf und Ortsgemeinschaft der Gemeinde Karditsa, Region Thessalien
 Agios Georgios (Volos), Dorf der Gemeinde Volos, Region Thessalien
 Agios Georgios Nilias, Dorf und Ortsgemeinschaft im Gemeindebezirk Milies, Gemeinde Notio Pilio, Region Thessalien
 Agios Georgios (Sipiada), Dorf im Gemeindebezirk Sipiada, Gemeinde Notio Pilio, Region Thessalien
 Agios Georgios (Trikeri), Dorf im Gemeindebezirk Trikeri, Gemeinde Notio Pilio, Region Thessalien
 Agios Georgios Feron, Dorf und Ortsgemeinschaft der Gemeinde Rigas Fereos, Region Thessalien
 Agios Georgios (Ethikes), Dorf im Gemeindebezirk Ethikes, Gemeinde Pyli, Region Thessalien
 Agios Georgios (Myrofyllo), Dorf im Gemeindebezirk Myrofyllo, Gemeinde Pyli, Region Thessalien
 Agios Georgios Domokou, Dorf und Ortsgemeinschaft der Gemeinde Domokos, Region Mittelgriechenland
 Agios Georgios Fthiotidos, Dorf und Ortsgemeinschaft im Gemeindebezirk Agios Georgios Tymfristou der Gemeinde Makrakomi, Region Mittelgriechenland 
 Agios Georgios (Livadia), Dorf und Ortsgemeinschaft der Gemeinde Livadia, Region Mittelgriechenland
 Agios Georgios Gialtron, Dorf im Gemeindebezirk Edipsos der Gemeinde Istiea-Edipsos, Region Mittelgriechenland
 Agios Georgios (Istiea), Dorf im Gemeindebezirk Istiea der Gemeinde Istiea-Edipsos, Region Mittelgriechenland
 Agios Georgios (Lichada), Dorf im Gemeindebezirk Lichada der Gemeinde Istiea-Edipsos, Region Mittelgriechenland
 Agios Georgios (Kymi-Aliveri), Dorf und Ortsgemeinschaft der Gemeinde Kymi-Aliveri, Region Mittelgriechenland
 Agios Georgios (Agrafa), Dorf der Gemeinde Agrafa, Region Mittelgriechenland
 Agios Georgios (Delfi), Dorf und Ortsgemeinschaft der Gemeinde Delfi, Region Mittelgriechenland
 Agios Georgios (Armenades), Dorf im Gemeindebezirk Agios Georgios der Gemeinde Voria Kerkyra, Region Ionische Inseln
 Agios Georgios (Pagi), Dorf im Gemeindebezirk Agios Georgios der Gemeinde Voria Kerkyra, Region Ionische Inseln
 Agios Georgios (Achillio), Dorf im Gemeindebezirk Achillio, Gemeinde Kendriki Kerkyra ke Diapondia Nisia, Region Ionische Inseln
 Agios Georgios (Kassiopi), Dorf im Gemeindebezirk Kassiopi, Gemeinde Voria Kerkyra, Region Ionische Inseln
 Agios Georgios (Korissia), Dorf im Gemeindebezirk Korissia, Gemeinde Notia Kerkyra, Region Ionische Inseln
 Agios Georgios (Erymanthos), Dorf der Gemeinde Erymanthos, Region Westgriechenland
 Agios Georgios (Aroania), Dorf im Gemeindebezirk Aroania, Gemeinde Kalavryta, Region Westgriechenland
 Agios Georgios (Paos), Dorf im Gemeindebezirk Paos, Gemeinde Kalavryta, Region Westgriechenland
 Agios Georgios (Angelokastro), Dorf im Gemeindebezirk Angelokastro, Gemeinde Agrinio, Region Westgriechenland
 Agios Georgios (Agrinio), Dorf im Gemeindebezirk Agrinio, Gemeinde Agrinio, Region Westgriechenland
 Agios Georgios (Paravola), Dorf im Gemeindebezirk Paravola, Gemeinde Agrinio, Region Westgriechenland
 Agios Georgios (Mesolongi), Dorf und Ortsgemeinschaft der Gemeinde Mesolongi, Region Westgriechenland
 Agios Georgios (Andravida-Kyllini), Dorf der Gemeinde Andravida-Kyllini, Region Westgriechenland
 Agios Georgios (Archea Olymbia), Dorf im Gemeindebezirk Archea Olymbia der Gemeinde Archea Olymbia, Region Westgriechenland
 Agios Georgios (Lasiona), Dorf im Gemeindebezirk Lasiona, Gemeinde Archea Olymbia, Region Westgriechenland
 Agios Georgios (Ilida), Dorf der Gemeinde Ilida, Region Westgriechenland
 Agios Georgios (Pyrgos), Dorf und Ortsgemeinschaft im Gemeindebezirk Pyrgos, Gemeinde Pyrgos, Region Westgriechenland
 Agios Georgios (Paleovarvaseni), Dorf im Gemeindebezirk Pyrgos, Gemeinde Pyrgos, Region Westgriechenland
 Agios Georgios (Oleni), Dorf im Gemeindebezirk Oleni, Gemeinde Pyrgos, Region Westgriechenland
 Agios Georgios (Voria Kynouria), Dorf und Ortsgemeinschaft der Gemeinde Voria Kynouria, Region Peloponnes
 Agios Georgios (Argos-Mykene), Dorf der Gemeinde Argos-Mykene, Region Peloponnes
 Agios Georgios (Kita), Dorf im Gemeindebezirk Itylo der Gemeinde Anatoliki Mani, Region Peloponnes
 Agios Georgios (Mina), Dorf im Gemeindebezirk Itylo der Gemeinde Anatoliki Mani, Region Peloponnes
 Agios Georgios (Skala), Dorf der Gemeinde Skala, Region Peloponnes
 Agios Georgios (Monemvasia), Dorf und Ortsgemeinschaft der Gemeinde Monemvasia, Region Peloponnes
 Agios Georgios (Ichalia), Dorf der Gemeinde Ichalia, Region Peloponnes
 Agios Georgios (Pylos-Nestoras), Dorf der Gemeinde Pylos-Nestoras, Region Peloponnes
 Agios Georgios Thorikou, Dorf im Gemeindebezirk Keratea, Gemeinde Lavrio, Region Attika
 Agios Georgios (Keratea), Dorf im Gemeindebezirk Keratea, Gemeinde Lavrio, Region Attika
 Agios Georgios (Oropos), Dorf der Gemeinde Oropos, Region Attika
 Agios Georgios (Mandra-Idyllia), Dorf Gemeinde Mandra-Idyllia, Region Attika
 Agios Georgios (Methana), Dorf im Gemeindebezirk Methana, Gemeinde Trizinia-Methana, Region Attika
 Agios Georgios (Trizinia), Dorf im Gemeindebezirk Trizinia, Gemeinde Trizinia-Methana, Region Attika
 Agios Georgios (Evergetoulas), Dorf im Gemeindebezirk Evergetoulas, Gemeinde Lesbos, Region Nördliche Ägäis
 Agios Georgios (Loutropoli-Thermi), Dorf im Gemeindebezirk Loutropoli-Thermi, Gemeinde Lesbos, Region Nördliche Ägäis
 Agios Georgios (Chios), Dorf der Gemeinde Chios, Region Nördliche Ägäis
 Agios Georgios (Thira), Dorf der Gemeinde Thira, Region Südliche Ägäis
 Agios Georgios (Folegandros), Dorf der Gemeinde Folegandros, Region Südliche Ägäis
 Agios Georgios (Iraklia), Dorf der Gemeinde Naxos und Kleine Kykladen, Region Südliche Ägäis
 Agios Georgios (Andiparos), Dorf der Gemeinde Andiparos, Region Südliche Ägäis
 Agios Georgios (Malevizi), Dorf der Gemeinde Malevizi, Region Kreta
 Agios Georgios (Agios Nikolaos), Dorf der Gemeinde Agios Nikolaos, Region Kreta
 Agios Georgios (Ierapetra), Dorf der Gemeinde Ierapetra, Region Kreta
 Agios Georgios (Lasithi), Dorf und Ortsgemeinschaft der Gemeinde Lasithi, Region Kreta
 Agios Georgios (Itanos), Dorf im Gemeindebezirk Itanos der Gemeinde Sitia, Region Kreta
 Agios Georgios (Sitia), Dorf und Ortsgemeinschaft im Gemeindebezirk Sitia der Gemeinde Sitia, Region Kreta
 Agios Georgios (Agios Vasilios), Dorf der Gemeinde Agios Vasilios, Region Kreta
 Agios Georgios (Nikiforos Fokas), Dorf im Gemeindebezirk Nikiforos Fokas der Gemeinde Rethymno, Region Kreta
 Agios Georgios (Rethymno), Dorf im Gemeindebezirk Rethymno der Gemeinde Rethymno, Region Kreta
 Agios Georgios (Kissamos), Dorf der Gemeinde Kissamos, Region Kreta
 Agios Georgios (Platania), Dorf der Gemeinde Platania, Region Kreta
 Agios Georgios (Sfakia), Dorf der Gemeinde Sfakia, Region Kreta
 Agios Georgios (Thasos), ehemaliges Dorf der Gemeinde Thasos, Region Ostmakedonien und Thrakien

unbewohnte Inseln
 Agios Georgios (Salamina), Gemeinde Salamina, Region Attika
 Agios Georgios (Hydra), Gemeinde Hydra, Region Attika
 Agios Georgios (Lavrio), Gemeinde Lavrio, Region Attika
 Agios Georgios (Megisti), Gemeinde Megisti, Region Südliche Ägäis
 Agios Georgios (Patmos), Gemeinde Patmos, Region Südliche Ägäis
 Agios Georgios (Milos), Gemeinde Milos, Region Südliche Ägäis
 Agios Georgios (Petra), Gemeinde Lesbos, Region Nördliche Ägäis
 Agios Georgios (Kalloni), Gemeinde Lesbos, Region Nördliche Ägäis
 Agios Georgios (Galaxidi), Gemeinde Delfi, Region Mittelgriechenland

Orte auf Zypern
 Agios Georgios/Karaoğlanoğlu, Ort im Bezirk Kyrenia/Distrikt Girne
 Agios Georgios Pegeia, ein Ort in der Gemeinde Pegeia im Bezirk Paphos
 Agios Georgios (Latsia), Ort in der Gemeinde Latsia im Bezirk Nikosia
 Agios Georgios (Bezirk Limassol), ein Ort im Bezirk Limassol
 Agios Georgios (Bezirk Paphos), ein Ort im Bezirk Paphos